Forkortelsen DS kan betyde:
 Dansk Samling - dansk politisk parti
 Dansk Standard – en standardiseringsorganisation
 Dansk Sejlunion – en sejlsportsorganisation
 Dansk Socialrådgiverforening – en faglig organisation
 D.S. – en sang af Michael Jackson
 Dansk Skolesløjd (metodisk retning)
 Dansk Skolesløjd (blad) (Dansk Sløjdlærerforenings tidsskrift)
 Dansk Sløjdlærerforening (1898-1978)
 Danmarks Sløjdlærerforening (1978-2015)
 Dansk Sløjdlærerskole – Skolen for Materiel Design